Revolution Girl Style Now! foi o primeiro trabalho do Bikini Kill, uma banda estadunidense de punk rock. Foi uma gravação feita e lançada em fita cassete pela própria banda, em 1991. A gravação ocorreu no "Yo-Yo studios".

Faixas
 "Candy"
 "Daddy's Li'l Girl"
 "Feels Blind"
 "Suck My Left One"
 "Carnival"
 "This Is Not A Test"
 "Double Dare Ya"
 "Liar"

Álbuns de 1991
Álbuns de punk rock
Álbuns de Bikini Kill